Barakat steht für:

 Barakat (Sudan), Ort im Sudan
 Scheich Barakat (12. Jh.), jesidischer Anführer des Adawiyya-Ordens

Barakat ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Barakat (* 1982), niederländisch-marokkanischer Fußballspieler
 Hanna Barakat (* 1999), US-amerikanisch-palästinensische Leichtathletin
 Hischam Barakat (1950–2015), ägyptischer Jurist und Generalstaatsanwalt
 Hoda Barakat (* 1952), libanesische Schriftstellerin
 Isaak Barakat (* 1966), orthodoxer Metropolit von Deutschland und Mitteleuropa
 Mohammed Barakat (* 1967), US-amerikanischer Hockeyspieler
 Philippe Barakat (1952–2020), syrisch-orthodoxer Erzbischof von Homs
 Rawan Barakat (* 2001), ägyptische Hammerwerferin
 Subhi Barakat (1889–1939), syrischer Politiker, Präsident der Syrischen Föderation 

Siehe auch:
 Al-Barakat
 Barakat-Syndrom